Lycoris est une société développant des distributions Linux et appelée auparavant Redmond Linux Corp. Elle a vu le jour en 2000, avec l'idée de faire des logiciels libres facile à utiliser. Elle est devenue mieux connue sous le nom de Lycoris Desktop/LX. Lycoris a fusionné avec Mandriva.

Avant sa fusion avec Mandriva, la société était basée à Maple Valley, Washington, USA.

Lycoris Desktop/LX 
Lycoris Desktop/LX était à l'origine basée sur une distribution Linux pour station de travail, Caldera 3.1. Desktop/LX gère les accès Internet, la bureautique, le multimédia, les divertissements et bien plus. Le bureau et les applications ressemblent à Windows XP. 

Lycoris a développé une large gamme de produits et de services pour complémenter le système d'exploitation, en incluant une suite bureautique, des jeux et des documentations.

Liens externes 
  Site officiel

Mandriva